Przepowiednia – film thriller produkcji amerykańskiej,
 Przepowiednia – polskie opowieści fantastyczne,
 Mroczna przepowiednia – kanadyjski serial telewizyjny dla młodzieży,
 Przepowiednia Malachiasza – lista 112 krótkich łacińskich zdań mających opisywać wszystkich papieży,
 Przepowiednia Wernyhory – wróżba legendarnego Kozaka z XVIII wieku,
 Przepowiednia z Tęgoborza – wiersz dotyczący przyszłości Polski po I wojnie światowej,
 The Elder Scrolls III: Przepowiednia – dodatek do gry komputerowej.

Zobacz też 

 prognoza
 proroctwo
 omen